Pilkentafel steht für:

 Theaterwerkstatt Pilkentafel, kurzer Name eines freien Theaters in Flensburg
 Pilkentafel, zum Namen einer Straße in Flensburg siehe Liste der Straßen und Plätze in Flensburg/P